Do soutěže čtyřhry juniorů na londýnském Wimbledonu 2014 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Thanasi Kokkinakis a Nick Kyrgios, jehož členové se rozhodli nastoupit do paralelně probíhající mužské dvouhry. Kyrgios v ní zaznamenal jedno z překvapení grandslamu, když pronikl do čtvrtfinále výhrou nad světovou jedničkou Rafaelem Nadalem.

Juniorku čtyřhry vyhrála třetí nasazená brazilská dvojice Orlando Luz a Marcelo Zormann poté, co ve finále zdolala americko-ruské turnajové jedničky Stefana Kozlova s Andrejem Rubljovem až v dramatické koncovce třetího setu výsledkem 6–4, 3–6 a 8–6.

Nasazené páry 
  Stefan Kozlov /  Andrej Rubljov (finále)
  Quentin Halys /  Johan-Sébastien Tatlot (čtvrtfinále)
  Orlando Luz /  Marcelo Zormann (vítězové)
  Michael Mmoh /  Francis Tiafoe (2. kolo)
  Pedro Martínez Portero /  Jaume Munar (čtvrtfinále)
  Francisco Behamonde /  Matías Zukas (2. kolo)
  Petros Chrysochos /  Nino Serdarušić (semifinále)
  Kamil Majchrzak /  Jan Zieliński ''(1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Stefan Kozlov  Andrej Rubljov
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Petros Chrysochos  Nino Serdarušić
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Orlando Luz  Marcelo Zormann
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Naoki Nakagawa  Tim van Rijthoven
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=2

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Stefan Kozlov  Andrej Rubljov
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Orlando Luz  Marcelo Zormann
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=8
}}

Horní polovina 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Kozlov  A Rubljov
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= F Baldi  L Miedler
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= R Matos  J Menezes
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=7
| RD3-team04=

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|team-width=175

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Pedro Martínez Portero  Jaume Munar
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  Pedro Iamachkine
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Omar Jasika  Juan José Rosa
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Daniel Appelgren  David Poljak
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Nicolás Álvarez  Henrik Wiersholm
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Taylor Harry Fritz  Logan Smith
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Julian Cash  Alexander Sendegeya
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Orlando Luz  Marcelo Zormann
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Kamil Majchrzak  Jan Zieliński
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Daniil Medveděv  Akira Santillan
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Jay Clarke  Marcus Walters
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=0
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Naoki Nakagawa  Tim van Rijthoven
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Rjotaro Macumura  Džumpei Jamasaki
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Bogdan Ionuț Apostol  Nicolae Frunză
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Martin Blaško  Alex Molčan
| RD1-score15-1=
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=''' Quentin Halys  Johan-Sébastien Tatlot
| RD1-score16-1=w/o
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2014
Juniorský tenis v roce 2014